

Казановське сільське поселення — сільське поселення, Варненський район, Челябінська область
 Казановське сільське поселення — сільське поселення, Шилкинський район, Забайкальський край